Unter London finden sich die Werke der Kunsthandwerker des griechischen Mutterlands und Etruriens, für die unteritalisch- und sizilisch-griechischen Vasenmaler siehe unter British Museum beziehungsweise B.M. F.



Namentlich bekannte Künstler

Nicht namentlich bekannte Künstler (Notnamen)

Künstler-Gruppen 

Wikipedia:Liste
!L